У фізіології:
 Сон — фізіологічний стан організму
 Свідомий сон — сновидіння, при якому особа розуміє, що спить

У ботаніці:
 Сон — рід рослин родини жовтецевих
 Сон широколистий
 Сон лучний
 Сон чорніючий

У географії:
 Сон — річка в центральній Індії, одна з головних приток Гангу
 Сон — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни

У живопису:

Див. також 
 Сон, викликаний польотом бджоли навколо граната, за секунду до пробудження — картина Сальвадора Далі в стилі сюрреалізму (1944)

У художній літературі:
 «Сон» — сатирична поема Т. Г. Шевченка, 1844

У кіно:
 «Сон» — художній кінофільм, реж. В. Денисенко, Україна, 1964.
 «Сон» — радянський короткометражний сюрреалістичний художній фільм 1987 року.
 «Великий сон» — художній кінофільм, реж. Говард Гоукс, США, 1946

Прізвища:
 Сон (прізвище)